Gimonde puede referirse a:

 Gimonde (Braganza), freguesía portuguesa.
 Gimonde (Sarandón), aldea del municipio de Vedra, Galicia, España.
 Gimonde (Visantoña), aldea del municipio de Santiso, Galicia, España.
 Pazo de Gimonde, pazo en el municipio de Vedra.
 Condado de Gimonde, título nobiliario.
 Jacoba Cisneros de Puga, Condesa de Gimonde, aristócrata española del .
 Pazo de los Condes de Ximonde en Santiago, residencia señorial de los Condes de Gimonde de Santiago de Compostela.